Анатолий Розенфельд:
 Розенфельд, Анатолий Адольфович (1897—1956) — русский и советский военный лётчик, авиаинженер.
 Розенфельд, Анатолий Борисович (род. 1952) — советский и австралийский радиофизик.